Takaši Ono je jméno a příjmení více osob:

 Takaši Ono (judista) (* 1980) – japonský judista
 Takaši Ono (gymnasta) (* 1931) – japonský gymnasta